Paleokastro ( ; deutsch: alte Burg) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland:

der Ortsgemeinschaften:
 Paleokastro (Iraklia) im Gemeindebezirk Skotoussa der Gemeinde Iraklia, Region Zentralmakedonien
 Paleokastro (Polygyros) im Gemeindebezirk Polygyros der Gemeinde Polygyros, Region Zentralmakedonien
 Paleokastro (Voio) im Gemeindebezirk Siatista der Gemeinde Voio, Region Westmakedonien
 Paleokastro (Elassona) im Gemeindebezirk Elassona der Gemeinde Elassona, Region Thessalien
 Paleokastro (Makrakomi) im Gemeindebezirk Agios Georgios Tymfristou der Gemeinde Makrakomi, Region Mittelgriechenland
 Paleokastro (Messini) im Gemeindebezirk Trikorfo der Gemeinde Messini, Region Peloponnes
 Paleokastro (Samos) im Gemeindebezirk Vathy der Gemeinde Samos, Region Nördliche Ägäis
 Paleokastro (Andros) im Gemeindebezirk Korthi der Gemeinde Andros, Region Südliche Ägäis

der Dörfer:
 Paleokastro (Igoumenitsa) im Gemeindebezirk Margariti der Gemeinde Igoumenitsa, Region Epirus
 Paleokastro (Mouzaki) im Gemeindebezirk Mouzaki der Gemeinde Mouzaki, Region Thessalien
 Paleokastro (Volos) im Gemeindebezirk Artemida der Gemeinde Volos, Region Thessalien
 Paleokastro (Euböa) im Gemeindebezirk Artemisio der Gemeinde Istiea-Edipsos auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Paleokastro (Dorida) im Gemeindebezirk Lidoriki der Gemeinde Dorida, Region Mittelgriechenland
 Paleokastro (Amfilochia) im Gemeindebezirk Menidi der Gemeinde Amfilochia, Region Westgriechenland
 Paleokastro (Megalopoli) im Gemeindebezirk Gortyna der Gemeinde Megalopoli, Region Peloponnes
 Paleokastro (Monemvasia) im Gemeindebezirk Vies der Gemeinde Monemvasia, Region Peloponnes
 Paleokastro (Kreta) im Gemeindebezirk Gazi der Gemeinde Malevizi, auf Kreta

Im Mittelalter, unter byzantinischer Herrschaft, war das Dorf Palaiokastron der Vorgänger der heutigen türkischen Metropole Balıkesir.